XVIII Азиатские игры — мультиспортивное соревнование стран Азии, проходившее с 10 августа по 2 сентября 2018 года в столице Индонезии: в столице страны Джакарте и еще восьми городам (семи, расположенных на Яве, а также суматранском Палембанге). Индонезия принимала Азиатские игры во второй раз (до этого в 1962 году).

Выбор столицы игр 
Всего на право проведения Азиатских игр 2018 года было подано 3 заявки: Ханой (Вьетнам), Сурабая (Индонезия) и Дубай (ОАЭ). 8 ноября 2012 года на сессии Олимпийского совета Азии (ОСА) в Макао Дубай снял свою заявку, а при выборе среди двух оставшихся кандидатов победу одержал Ханой, набравший в голосовании 29 голосов против 14, поданных в пользу Сурабаи.

17 апреля 2014 года правительство Вьетнама объявило об отказе от проведения Игр в связи с финансовыми трудностями. 19 сентября того же года исполком ОСА утвердил Индонезию в качестве страны, которая примет Азиатские игры 2018.

Символы

Логотип 
Логотип Игр носит название «Энергия Азии» по официальному девизу соревнований и изображает вид с высоты на стадион «Гелора Бунг Карно», построенный в Джакарте к Азиатским играм 1962 года. На нём же проходили церемонии открытия и закрытия Игр 2019. Логотип украшен изображениями восьми ворот стадиона и расположенной по центру эмблемой солнца Азиатских игр.

Логотип был представлен 28 июля 2016 года на церемонии в президентском дворце в столице Индонезии Джакарте.

Талисманы 

Талисманы Игр, как и логотип, были представлены 28 июля 2016 года на церемонии в президентском дворце. В этом качестве использованы трое животных из фауны Индонезии — олень Куля Атунг, большая райская птица Бхин-Бхин и яванский носорог Кака. Они символизируют разнообразие страны и представляют три её части — центральную, восточную и западную, а также олимпийский девиз — быстрее, выше, сильнее. Наряды талисманов отражают традиционный текстиль: Атунг одет в саронг с узорами в стиле батик, Бхин-Бхин — в жилете с деталями узора асмат, Кака — в палембангский сонгкет с цветочными узорами.

Эстафета огня Игр 

10 мая 2018 года, за 100 дней до открытия XVIII Азиатских игр, был представлен их факел. Его дизайн был навеян  — традиционным оружием и сельскохозяйственным инструментом, используемым по всему индонезийскому архипелагу.

Зажжение огня Игр состоялось 15 июля 2018 года на  в Нью-Дели (Индия), где проходили первые Азиатские игры. Пламя было сгенерировано с помощью параболического зеркала, направленного прямо на Солнце. Через три дня у комплекса индуистских храмов IX века Прамбанан около Джокьякарты (провинция Центральная Ява) состоялась церемония слияния пламени из Индии с индонезийским естественным вечным огнём из , что послужило стартом эстафеты огня Игр по всей Индонезии.

Эстафета прошла через 54 города 18 провинций Индонезии и преодолела общее расстояние из 18 тысяч километров. Эстафета завершилась 17 августа 2018 года у национального монумента в Джакарте в 73-ю годовщину провозглашения независимости Индонезии, а на следующий день была перенесена на стадион «Гелора Бунг Карно», где прошла церемония открытия Игр. Огонь Игр в чаше стадиона зажгла выдающаяся индонезийская бадминтонистка .

Страны-участницы 
В Играх приняли участие спортсмены всех 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии (в скобках указано количество спортсменов). КНДР и Южная Корея на церемониях открытия и закрытия Игр шли единой делегацией под флагом объединённой Кореи и в ряде соревнований (женский баскетбол, мужская и женская гребля на драгонботах, гребля академическая (мужские распашные четвёрка и восьмёрка (лёгкий вес), женская двойка парная (лёгкий вес)) выступали одной командой под названием Корея.

Виды спорта 

Примечание: число в скобках указывает, сколько комплектов медалей разыгрывается в этом виде спорта.

Календарь

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 OCA website

Летние Азиатские игры 2018